La Coupe du monde masculine de hockey sur gazon 2023 est la  édition de la Coupe du monde masculine de hockey sur gazon, le championnat du monde quadriennal des équipes nationales masculines de hockey sur gazon organisé par la Fédération internationale de hockey. Il se tient au Kalinga Stadium à Bhubaneswar et au Birsa Munda International Hockey Stadium en construction à Rourkela, en Inde, du 13 au .

Sélection d'hôte 
La Fédération internationale de hockey sur gazon a annoncé en  que les Coupes du monde de hockey 2022 se tiendraient soit en , soit en . La FIH a reçu les trois dernières candidatures suivantes pour la Coupe du monde masculine 2022. En , l'Inde est confirmée à organiser le tournoi en .

Pour la fenêtre horaire préférée du  au  :
 
 

Pour la fenêtre horaire préférée du 13 au  :

Équipes qualifiées 

Comme en 2018,  s'affronteront dans le tournoi. Aux côtés des hôtes, Inde, les cinq champions continentaux recevront une place automatique. Après le report des Jeux olympiques d'été de 2020, le quota de places disponibles dans les championnats continentaux, y compris les hôtes de la Coupe du monde, est passé de six à seize.

Villes et stades 
Voici une liste de tous les stades et villes hôtes.

Tirage au sort 
Le tirage au sort a eu lieu le .

Composition

Effectifs 

Les seize équipes nationales devaient inscrire une équipe de jeu de dix-huit joueurs et deux réserves.

Arbitres 
Le , 18 arbitres ont été désignés par la FIH pour ce tournoi.

Premier tour 
Le calendrier a été publié le .

Toutes les heures correspondent à l'heure normale de l'Inde (UTC+5:30).

Critères de départage 
En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement :
 Points de chaque équipe,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de poule disputés entre les équipes concernées,
 Buts marqués en plein jeu.

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Tableau final

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Matchs de classement pour la neuvième place

Demi-finales

Treizième - seizième place

Neuvième - douzième place

Match pour la  place

Finale

Classement final

Voir aussi 
 Coupe du monde féminine de hockey sur gazon 2022

Notes

Références 

Coupe du monde de hockey sur gazon
Hockey sur gazon en 2023
Sport en janvier 2023